Felipe III de Navarra, (27 de marzo de 1306-16 de septiembre de 1343), también conocido como Felipe de Évreux o el Noble, fue rey de Navarra, conde de Évreux y de Longueville. Fue el tercer vástago y segundo varón de Luis de Évreux y de Margarita de Artois. A través de su padre era descendiente de San Luis de Francia y, por vía materna, de Luis VIII de Francia.

Biografía

En 1319, la muerte de su padre dejó a su hermano mayor, Carlos, en heredero del Condado de Etampes, mientras que él heredaría Évreux, en Normandía. El año anterior, con fecha 18 de junio, y con el beneplácito de su primo el rey Felipe V, contrajo nupcias con la huérfana Juana de Francia, la hija de Luis X y su primera esposa Margarita de Borgoña, que había sido apartada de la sucesión al trono francés en virtud de la ley sálica y de las sospechas de bastardía que recaían sobre esta, pero a la cual las Cortes de Navarra sí habían reconocido como heredera. 

Al morir Carlos IV de Francia, también Rey de Navarra, en 1328, el nuevo rey Felipe VI hizo valer los derechos de Juana, y en conjunto a Felipe fueron coronados en Pamplona el 5 de marzo de 1329 como Juana II y Felipe III, Reyes de Navarra.

Las Cortes de Navarra admitieron que Felipe ejerciese el gobierno, si bien había de cederlo a su primogénito al cumplir los 21 años. Más interesados en los asuntos y la política francesa, sobre todo en cuanto a lo que significase Normandía, los nuevos monarcas no tardaron en abandonar Pamplona, gobernando el reino por intermedio de lugartenientes franceses.

Antes de ser coronados en la capital del reino pirenaico, Felipe de Évreux combatió en la campaña flamenca de Felipe VI y también participó en la Batalla de Cassel. Igualmente estuvo presente junto al rey francés en Amiens cuando el hijo de su prima Isabel de Francia, Eduardo III de Inglaterra, rindió homenaje a Felipe VI por sus posesiones en Aquitania.

En 1331 el Rey de Navarra visitó Aviñón, donde junto al rey de Francia recibieron la cruz del Papa para ir a la cruzada junto con el rey de Aragón y el de Bohemia. Esta cruzada jamás se realizaría.

Iniciada la Guerra de los Cien Años se puso de parte de su primo Felipe VI, y con el rey escocés (David II) y el bohemio (Juan I) lucharon en Tournai y Cambrai.

Siendo Navarra un reino ibérico, también prestó atención a los problemas que ocurrían en la península y participó en la Reconquista, aliado del rey Alfonso XI de Castilla contra el Reino de Granada, tomando parte en el asedio de Algeciras en (1343), donde contrajo una grave dolencia, que le obligó a regresar a su reino. A pesar de los cuidados de su físico, fallecía a finales de septiembre en Jerez de la Frontera.

Descendencia
De la unión entre Felipe y Juana nacieron:

 María de Évreux (1330-1347), casada con Pedro IV de Aragón;
 Carlos de Évreux (1332-1387), rey de Navarra como Carlos II;
 Blanca de Évreux (1333-1398), casada en 1349 con Felipe VI de Francia;
 Inés de Évreux (1334-1396), casada con Gastón III Febus, conde de Foix y vizconde de Bearn;
 Felipe de Évreux (1336-1363), conde de Longueville;
 Juana Inés de Évreux (1338-1387), casada con Josep De Llinás y De Aragón, barón de Llinás, a su fallecimiento en 1371 ingresó como monja en un convento;
 Juana de Évreux (1339-1403), casada con Juan I de Rohan; y
 Luis de Navarra (1341-1372), que fue conde de Beaumont-le-Roger.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Monarcas consortes de Navarra
Casa de Évreux
Fallecidos en Jerez de la Frontera
Nobles de Francia del siglo XIV
Nobles de España del siglo XIV